Gahrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Gahrmann (* 1945), Sachbuchautor und FH-Professor für Finanzierung und Investition an der Hochschule Bremen
 Theo Gahrmann (* 1910), SS-Sturmbannführer und Täter des Holocaust. Mitglied des Ek Österreich, später Abteilungsleiter für Kirchenfragen im SD-Oberabschnitt „Donau“ in Wien und Vorgesetzter von Adolf Eichmann